Американский штат Северная Каролина включает 552 муниципалитета (города и деревни).

Крупнейшие муниципалитеты 
Крупнейшие муниципалитеты в штате Северная Каролина по данным переписи 2010 года. Также представлена оценка 2012 года.

См. также 
 Северная Каролина
 Список округов Северной Каролины

Примечания 

Северная Каролина
Списки:Северная Каролина